Norma Jean (band), Amerikaanse christelijke metalcoreband.
Norma Jean (Nederlandse band), band met drummer/Spekkie Big striptekenaar Marc van der Holst
Norma Jean (film).
Norma Jean Wright, een Amerikaanse soul-zangeres, van 1977 t/m 1978 bij Chic.

Zie ook
Marilyn Monroe, pseudoniem van Norma Jean Mortenson